Pompey steht für:

 Pompey, französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Pompey (New York), Ort im Onondaga County
 Spitzname der englischen Stadt Portsmouth, siehe Portsmouth #Militär 

Pompey oder Pompeÿ ist der Familienname folgender Personen:
 Aliann Pompey (* 1978), guyanische Leichtathletin
 Heinrich Pompeÿ (* 1936), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Marlon Pompey (* 1983), kanadischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Pompei
 Pompeji (Begriffsklärung)
 Pompeius (Name)